Příjmení Sukup nosí více významných osobností:

 Anděla Sukupová (1906–1990) – česká a československá pedagožka, politička ČSL
 Ludvík Sukup (1931–2009) – český fotbalista
 Ondřej Sukup (* 1988) – český fotbalový obránce
 Otto Sukup (1926-2012) – český sochař, žák Karla Pokorného
 Tomáš Sukup – český divadelní herec

podobné
 Soukup